Jeppe peut faire référence à :

Patronymes  
 Barbara Jeppe (1921-1999), artiste botanique sud-africaine.
 Karen Jeppe (1876-1935), missionnaire danoise.

Prénom 
 Jeppe Tranholm-Mikkelsen (né en 1962), diplomate danois.
 Jeppe Foldager (né en 1986), chef cuisinier danois. 
 Jeppe Aakjær (1866-1930), écrivain danois.
 Jeppe Hein (né en 1974), artiste contemporain danois.
 Jeppe Kofod (né en 1974), homme politique danois.
 Jeppe Okkels (né en 1999), footballeur danois.
 Jeppe Højbjerg (né en 1995), footballeur danois.
 Jeppe Brinch (né en 1995), footballeur danois.
 Jeppe Andersen (né en 1992), footballeur danois.
 Jeppe Tverskov (né en 1993), footballeur danois.
 Jeppe Curth (né en 1984) footballeur danois.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme